Regeringen Moltke har flere betydninger:

 Regeringen Moltke I (22. marts 1848 - 15. november 1848)
 Regeringen Moltke II (16. november 1848 - 13. juli 1851)
 Regeringen Moltke III (13. juli 1851 - 18. oktober 1851)
 Regeringen Moltke IV (18. oktober 1851 - 28. januar 1852)